Льюис, Тед (1894—1970) — английский боксёр.
 Льюис, Тед (1890—1971) — американский музыкант.
 Льюис, Тед (1940—1982) — британский писатель, автор детективов.